

Prénom 
Ingmar (ou Ingemar) est un prénom masculin scandinave dérivé du vieux norrois Ingimarr. Il est surtout porté en Suède, et est à l'origine du patronyme suédois Ingemarsson signifiant « Fils d'Ing(e)mar ».

Ce prénom est porté notamment par :
 Ingmar Bergman, cinéaste suédois (1918-2007) ;
 Ingmar Granstedt, socio-économiste français d'origine suédoise (1946-) ;
 Ingmar De Poortere, coureur cycliste belge (1984) ;
 Ingmar Lazar, pianiste français (1993-) ;
 Ingmar Vos, athlète néerlandais (1986-).

Sa variante est Ingemar, porté notamment par :

Bande dessinée 
 Ingmar est une bande dessinée française.

Ingmar
Prénom scandinave
Prénom suédois
Homonymie de prénom